Fiago Participações S/A é uma holding brasileira de propriedade de fundos de pensão da Previ, Sistel, Funcef, Telos, com grande participação na Telemar Participações S/A.

A sede da empresa e na cidade do Rio de Janeiro.

Empresas de participações do Brasil
Empresas do Rio de Janeiro (estado)